Grandjouan désigne :

Patronyme 
 Clairève Grandjouan (1929-1982), archéologue franco-américaine, fille de Jacques-Olivier Grandjouan.
 Gilles Grandjouan (1932-2010), botaniste français, petit-fils de Jules Grandjouan.
 Jacques-Olivier Grandjouan (1903-1991), éducateur et pédagogue français, promoteur du mouvement scout, fils de Jules Grandjouan.
 Jean-Jacques Grand-Jouan (1949-2020), cinéaste, poète et romancier français, pensionnaire de la Villa Médicis, petit-neveu de Jules Grandjouan.
 Jules Grandjouan (1875-1968), dessinateur, affichiste et illustrateur anarchiste libertaire français.
 Lucien Grand-Jouan (1937-2021), écrivain et éditeur français, fondateur de la revue Satirix, petit-neveu de Jules Grandjouan. 
 Vige Langevin (1898-1992), née Edwige Grandjouan, professeur aux Beaux-Arts de Paris, fille de Jules Grandjouan.

Société 
 La société Grandjouan Onyx spécialisée dans l'assainissement.

Homonymie de patronyme